Francja:
 Aubin – gmina w regionie Akwitania
 Aubin – gmina w regionie Midi-Pireneje

Osoby:
 Joseph Marius Alexis Aubin – francuski historyk

Inne:
 Kodeks Aubin – manuskrypt aztecki

Zobacz też:
 Saint-Aubin